Занке́вич:

 Занкевич, Андрей Иванович (псевдоним Дикий) (1893—1977) — русский писатель, эмигрантский политический деятель и журналист.
 Занкевич, Михаил Ипполитович (1872—1945) — русский генерал, военный агент в Румынии и Австро-Венгрии, герой Первой мировой войны.